Галерный флот — соединение боевых и вспомогательных судов военно-морского флота, основным движителем которых были вёсла. В частности, в XVIII веке такое название носили:
 Гребной флот в составе Российского императорского флота
 Шхерный флот Швеции.

См. также 
 Армейский флот